Als Auswahlliste bezeichnet man

 eine Liste von ausgewählten Büchern in einer Bibliothek: Auswahlliste (Bibliothek)
 ein Listenfeld einer grafischen Benutzeroberfläche
 eine Vorauswahl für das Spiel des Jahres, siehe Spiel des Jahres – Auswahlliste

Siehe auch:
 Shortlist, eine Auswahlliste, die durch Verkürzen einer längeren Kandidatenliste entstand.